

Крофордвілл — місто, штат Джорджія
 Крофордвілл — переписна місцевість, штат Флорида